

Населені пункти та їхні частини

 Короново — місто в Бидґозькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Короново — гміна в Бидґозькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Короново — село в гміні Ліпно Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Короново — лісова осада в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки